Óváry Zoltán (1907–2005) amerikai magyar immunológus orvos
 Óváry Zoltán (?)  gitárművész